Kabeli  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Kabeli (Kehtna), Ort in der Gemeinde Kehtna, Kreis Rapla
 Kabeli (Kose), Ort in der Gemeinde Kose, Kreis Lääne
 Kabeli (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Kabeli (Viru-Nigula), Ort in der Gemeinde Viru-Nigula, Kreis Lääne-Viru

Kabeli bezeichnet außerdem:
 Kabeli (Tamor), linker Nebenfluss des Tamor in Nepal